Ферма Polyface — ферма, расположенная в селе Свуп, штат Вирджиния, США. Она была основана Джоелем Салатиным и его семьей.

Используемые методы 
Известность ферме и связанному с ней бизнесу принесли используемые нетрадиционные методы, разработанные Салатиным. К ним относятся прямой маркетинг мяса и производство для потребителя, выпас птицы, говядина из скота, который кормится травой, а также метод переездов, который делает его ферму более похожей на экологическую систему. Так, загон для цыплят ежедневно переезжает с места на место, что позволяет сохранять экосистему и повышает возможности природной кормовой базы.
На ферме Polyface есть выделенное место, куда приходят потребители за своей продукцией. Несмотря на то, что Салатин не распространяет продукцию через удалённые супермаркеты, в ресторанах округи можно заказать блюдо из продукции его фермы.

Ссылки 

 ОФициальный сайт

Примечания 

Фермы Вирджинии
Сельское хозяйство США